214487 Baranivka – asteroide
Baranivka – cittadina ucraina nell'oblast' di Žytomyr
Baranivka – villaggio ucraino nell'oblast' di Poltava
Baranivka – villaggio ucraino nell'oblast' di Chmel'nyc'kyj